

Особи
 Алекс Лутц (іноді — Лутс, (фр. Alex Lutz); нар. 24 серпня 1978, Страсбург, Ельзас, Франція) — французький актор, комік, театральний та кінорежисер, сценарист.
 Лутц (стрибок), Лутц (луц; англ. Lutz) — один із зубцових стрибків фігурного катання.
 Лутц Домбровські (нім. Lutz Dombrowski, 25 червня 1959) — німецький легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 7230 Лутц (7230 Lutz) — астероїд головного поясу.
 Фрідріх Лутц, Фрідріх Август Лутц (*Friedrich August Lutz, 29 грудня 1901, Саррбур 4 жовтня 1975, Цюрих) — німецький економіст.

Географія
 Лутц (Флорида) (англ. Lutz) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Гіллсборо штату Флорида.